Aleksander I. je naziv več vladarjev:
 Aleksander I. (umrl okoli 115), papež
 Aleksander I. Bolgarski (1857 - 1893), bolgarski knez nemškega rodu
 Aleksander I. Karadžordžević (1888 - 1934), srbsko-jugoslovanski kralj
 Aleksander I. Moldavski (umrl 1432), moldavski knez
 Aleksander I. Obrenović (1876 - 1903), srbski kralj
 Aleksander I. Ruski (1777 - 1825),  ruski car